Аякучо:

 Аякучо — город на юге Перу, на автодороге Лима — Куско.
 Аякучо — регион на юге Перу.
 «Аякучо» — перуанский футбольный клуб из одноимённого города.